Плутонийтрисвинец — бинарное неорганическое соединение
плутония и свинца
с формулой PbPu,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Плутонийтрисвинец образует кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа P mm,
параметры ячейки a = 0,4807 нм, Z = 1,
структура типа золототримеди CuAu
.

Соединение конгруэнтно плавится при температуре 1138°С.

Примечания 

Соединения свинца
Соединения плутония
Интерметаллиды
сви